Кубок Чорногорії з футболу 2016–2017 — 11-й розіграш кубкового футбольного турніру в Чорногорії. Титул здобула Сутьєска.

Календар

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 вересня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 вересня 2016

|}

1/8 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 вересня/26 жовтня 2016

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/30 листопада 2016

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/26 квітня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Чорногорії на soccerway

2016-17
Чорногорія
Чорногорія